Зайцевский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 

Административно-территориальная единица и муниципальное образование.

 Зайцевский сельсовет Тальменского района Алтайского края.

 Зайцевский сельсовет Янаульского района Башкортостана, упразднён в 2008 году.

 Зайцевский сельсовет Кантемировского района Воронежской области, в 2004 как муниципальное образование и 2006 как административно-территориальная единица преобразован в Зайцевское сельское поселение, сохраняется в ОКАТО.

 Зайцевский сельсовет Краснослободского района Мордовии — административно-территориальная единица, сельсовет и соответствующее сельское поселение упразднены в 2010 году.

 В следующих регионах сельсоветы упразднены в целом.

 Зайцевский сельсовет Котельничского района Кировской области — упразднён в 1998 году.

 Зайцевский сельсовет Крестецкого района Новгородской области — упразднён в 2005 году.

 Зайцевский сельсовет Ярцевского района Смоленской области — упразднён в 1998 году.

 Зайцевский сельсовет Ленинского района Тульской области — упразднён в 1998 году.

Украина 

 Зайцевский сельский совет () Синельниковского района Днепропетровской области, упразднён в 2020 году.